Le mot argumentum est une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin neutre pouvant signifier « argument, preuve » ou « sujet, objet ».

En logique, le mot argumentum apparaît dans plusieurs expressions latines employées pour qualifier des raisonnements fallacieux :
 argumentum a silentio (ou ex silentio), un paralogisme concluant à l'absence d'un élément en l'absence de preuve de son existence ;
 argumentum ad antiquitatem, un paralogisme selon lequel l'ancienneté d'une assertion étaye sa véracité ;
 argumentum ad baculum, un sophisme consistant à faire appel à la force ou à la peur pour faire accepter une conclusion ;
 argumentum ad consequentiam, un paralogisme consistant à déduire une conclusion d'une de ses conséquences, positive ou négative ;
 argumentum ad crumenam, un paralogisme consistant à accepter une conclusion parce que son sujet est riche ;
 argumentum ad exoticum, un paralogisme consistant à penser que quelque chose est mieux parce que ça vient de loin ;
 argumentum ad hominem, un argument de rhétorique consistant à contester la cohérence d'un adversaire en lui opposant ses propres paroles ou actions ;
 argumentum ad ignorantiam, un paralogisme consistant à déclarer vraie une proposition parce qu'on n'en a pas démontré la fausseté ;
 argumentum ad lazarum, un paralogisme consistant à accepter une conclusion parce que son sujet est pauvre ;
 argumentum ad misericordiam, un sophisme consistant à justifier sa cause par un appel à la pitié ou la culpabilité ;
 argumentum ad naturam, un sophisme génétique selon lequel une chose est bonne car naturelle, ou mauvaise car non naturelle ;
 argumentum ad nauseam, un sophisme fondé sur la répétition d'une affirmation ;
 argumentum ad novitatem, un paralogisme consistant à justifier une proposition par sa nouveauté ou son modernisme ;
 argumentum ad odium, un sophisme consistant à rendre odieuse la thèse adverse en la reformulant et en la connotant de façon péjorative, sans justification apportée sur le fond ;
 argumentum ad personam, une attaque personnelle portée par l'une des parties à la partie adverse, sans rapport avec le fond du débat ;
 argumentum ad populum, un paralogisme qui justifie une opinion par le fait qu'elle est largement répandue ;
 argumentum ad temperantiam, postulant que la vérité est nécessairement un compromis entre deux positions opposées ;
 argumentum ad verecundiam, un paralogisme invoquant une autorité en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu.

Notes et références